Paris–Brüssel steht für:

 Zugverbindung Paris–Brüssel, siehe Thalys #Verkehrsangebot
 Radrennen Paris–Brüssel, siehe Brussels Cycling Classic